47 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 15 maja i zakończył 16 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Sergio Campana.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2011 w sportach motorowych
2011 we Włoszech
2011 w Belgii